Карл Либкнехт:

 Либкнехт, Карл (1871—1919) — деятель германского и международного рабочего движения, один из основателей (1918) Коммунистической партии Германии.
 Карл Либкнехт — деревня в Белозерском районе Вологодской области России.
 «Карл Либкнехт» — эсминец ВМФ СССР (до 1926 года «Капитан Белли») типа «Лейтенант Ильин».